John Franklin Miller (Californië) (1831-1886) - Amerikaans politicus, senator voor Californië (1881-1886)
 John Franklin Miller (Washington) (1862-1936) - Amerikaans politicus, lid van Huis van Afgevaardigden (1917-1931) en burgemeester van Seattle (1908-1910)